Рањеник (биљка) може бити:

 Дебела кока (, раније ) врста скривеносеменице из породице -{Crassulaceae}-
 Петровац () врста из породице ружа (-{Rosaceae}-)
 Детелина камењарка (), врста из истоименог рода рањеника (Anthyllis).